Tre unità della Koninklijke Marine olandese hanno portato il nome di Hr. Ms. Banckert:

  - cacciatorpediniere della classe Admiralen, varato nel 1929 e perduto in azione nel 1942.
 Hr. Ms. Banckert (D801) - cacciatorpediniere della classe Q, varato nel 1941 come britannico HMS Quilliam, acquisito dagli olandesi nel 1945 e radiato nel 1957.
  - fregata della classe Kortenaer, varata nel 1978, ceduta alla Grecia nel 1993 e rinominata Aigaion, ancora in servizio.